La ligne 15 du tramway de Bâle est l'une des lignes du tramway de Bâle.

Les arrêts de la ligne 15 du tramway 
La ligne compte 21 stations allant du  à Bâle à la , toujours à Bâle, en passant par le  dans un sens ou par le  dans l'autre.

Références 

Tramway de Bâle

de:Basler Tramlinien#Linie 15 (BVB)